De 23e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2000 in de Nederlandse plaats Eindhoven. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Kastrup-Magleby BK.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

2000
Badminton in 2000
Badminton in Nederland
Europees kampioenschap in Nederland
Sportevenement in Eindhoven